Motociklistična Velika nagrada Avstrije 1989 je bila sedma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1989. Potekala je 6. junija 1989.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1989
1989